Heutte steht für:
 François Heutte (* 1938), ehemaliger französischer Fußballspieler
 La Heutte, Ort in der Gemeinde Péry-La Heutte, Kanton Bern, Schweiz